Süchbaatarin Bunchan (; en.: Sükhbaatar’s Mausoleum) war ein Mausoleum für Damdiny Süchbaatar, den Anführer der Revolution von 1921 (Ардын хувьсгал), und für Chorloogiin Tschoibalsan, den Führer der Mongolischen Volksrepublik von den späten 1930ern bis zu seinem Tod 1952.
Das Mausoleum stand in der Hauptstadt Ulaanbaatar auf der Nordseite des Süchbaatar Square (Сүхбаатарын талбай) vor dem Regierungspalast (Төрийн ордон, Засгын газрын ордон, Zasgiin gazriin ordon). Es war eine einfache, flach-rechteckige Pyramide mit einem Ziersarkophag auf der obersten Stufe nach dem Vorbild des Lenin-Mausoleums in Moskau. Das Gebäude wurde nach Tschoibalsans Tod errichtet und abgebaut um Platz für eine Halle zu Ehren von Dschingis Khan zu schaffen.

Süchbaatar war ursprünglich 1923 auf dem Altan-Ölgii National Cemetery bestattet worden, wurde jedoch exhumiert und zusammen mit Tschoibalsan im Mausoleum erneut bestattet. 2005 wurden die Leichname erneut geborgen, unter der Aufsicht von buddhistischen Klerikern rituell verbrannt und die Aschen im Altan-Ölgii-Friedhof beigesetzt.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Cremation of old ruler's bodies

Mausoleum
Bauwerk in Ulaanbaatar
Grabbau in der Mongolei
Grabbau in Asien